Saltzman ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard E. Saltzman (1918–2010), US-amerikanischer Chemie-Ingenieur
 Harry Saltzman (1915–1994), kanadisch-US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Saltzman-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Saltzman-Verfahren
 Saltzmann
 Salzman